Silver City Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Silver City Cemetery (Oklahoma), ID-Nr. 08001149
 Silver City Cemetery (Utah), ID-Nr. 79003473